Scharstorf (Dummerstorf), een plaats in de Duitse gemeente Dummerstorf
 Scharstorf (Schellhorn), een plaats in de Duitse gemeente Schellhorn